

Geografia

Brazylia 
 Vale do Anari – miasto
 Vale do Itajaí – mezoregion
 Vale do Mucuri – mezoregion
 Vale do Paraíba Fluminense – mezoregion
 Vale do Paraíba Paulista – mezoregion
 Vale do Rio Doce – mezoregion
 Vale Real – miasto
 Vale São-Franciscano da Bahia – mezoregion
 Vale Verde – miasto

Portugalia 
 Vale – miejscowość w gminie Arcos de Valdevez
 Vale – miejscowość w gminie Santa Maria da Feira
 Vale de Cambra – miejscowość
 Vale de Santarém – miejscowość
 Vale do Sousa – pomocnicza jednostka administracji samorządowej
 Vale do Minho – pomocnicza jednostka administracji samorządowej

Rumunia 
 Vale – wieś
 Vale în Jos – wieś

Słowenia 
 Vale – wieś

Stany Zjednoczone 
 Vale – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Butte
 Vale – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Malheur
 Vale (ang. Vale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Vale (ang. Vale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Butte
 Vale Summit – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany

Wielka Brytania 
 Vale of Glamorgan – hrabstwo
 Vale of White Horse – dystrykt
 Vale Royal – były dystrykt

Wyspy Normandzkie 
 Vale – miasto na Guernsey

Osoby 
 Bruno Vale – portugalski piłkarz
 Duarte Vale – portugalski tenisista
 Jesús Vale – wenezuelski zapaśnik
 Leonardo Vale – portugalski wioślarz
 Sávio Oliveira do Vale – brazylijski piłkarz

Inne 
 Vale Inco – kanadyjskie przedsiębiorstwo górnicze
 Vale Motor Company – brytyjski producent samochodów
 Vale Music – hiszpańska wytwórnia płyt muzycznych
 Vale of Leven F.C. – szkocki klub piłkarski
 Vale Park – stadion w Wielkiej Brytanii
 Vale S.A. – brazylijskie przedsiębiorstwo
 Vale tudo – brazylijskie pojedynki

Zobacz też 
 Abington Vale
 Angle Vale
 Aninișu din Vale
 Arnos Vale Stadium
 Ash Vale
 Ave Atque Vale
 Barkestone-le-Vale
 Belin-Vale
 Belle Vale
 Belo Vale
 Birch Vale
 Bolintin-Vale
 Bramley Vale
 Bratia din Vale
 Buckton Vale
 Calder Vale
 Canudos do Vale
 Carr Vale
 Cedar Vale
 Cliffe Vale
 Colo Vale
 Corbii din Vale
 Cosmeștii-Vale
 Cragg Vale
 Dragomirești-Vale
 Ebbw Vale
 Ebbw Vale F.C.
 Eden Vale
 Furness Vale
 Hampton Hargate and Vale
 Holy Vale
 Hope Vale
 International Vale Tudo Championship
 Irwell Vale
 Kenton Vale
 La Vale
 Langley Vale
 Linia din Vale
 Linia pe Vale
 Lisnău-Vale
 Maida Vale
 Manly Vale
 McLaren Vale
 Meadow Vale
 Meden Vale
 Milcovu din Vale
 Mirante do Vale
 Miriam Vale
 Moss Vale
 MS Vale Brasil
 Orășeni-Vale
 Pârâu de Vale
 Port Vale F.C.
 Reguengo - Vale da Pedra - Pontével
 River Vale
 Rădoiești-Vale
 Românești-Vale
 Sântejude-Vale
 Săsenii pe Vale
 Schitu din Vale
 Segarcea-Vale
 Șesuri Spermezeu-Vale
 Stainton le Vale
 Stanford in the Vale
 Union Vale
 Vahle
 Valle
 Voiceștii din Vale
 Wahle
 Wale
 Whatton-in-the-Vale
 West Vale
 World Vale Tudo Championship
 Zorenii de Vale